Żółwik Sammy i spółka (fr. Sammy et Co, 2014) – francusko-belgijski serial animowany stworzony na podstawie filmów Żółwik Sammy i Żółwik Sammy 2. Serial wyprodukowany został przez ZAGTOON, Nexus Factory i Nwawe Pictures. Pewne prawa autorskie posiadają także Studiocanal i Métropole Télévision 6.

W Polsce premiera serialu odbyła się 27 kwietnia 2015 na antenie MiniMini+, emisja zakończyła się dnia 24 czerwca 2016. Serial wrócił na antenę 04.09.2017.

Drugi sezon wychodzi od końca 2016 roku.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie dwóch młodych żółwików – Ricky'ego i Elli, które mieszkają w podwodnej wiosce na rafie koralowej rozciągającej się wokół bezludnej wyspy. Ich przywódcą jest mądry żółwik Sammy. Razem z dwoma przyjaciółmi, Figo i ośmiorniczką Anabel codziennie przeżywają niesamowite przygody i poznają podwodny świat. W zgłębianiu tajemnic morskich głębin pomaga Sammy, który zawsze służy maluchom swoją wiedzą i doświadczeniem, a także czuwa nad bezpieczeństwem wioski, i pilnuje, aby drapieżniki nie znalazły do niej drogi.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie nc+ – Start International Polska
Reżyseria: Wojciech Paszkowski
Dialogi polskie: Jakub Osiński
Dźwięk i montaż: Janusz Tokarzewski
Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska
Wystąpili:
 Wojciech Machnicki – Sammy
 Eddy (gdy udawał głos Sammy'ego)
 odpowiednik Sammy'ego z Idealnej rafy
 Joanna Pach-Żbikowska – Ella
 Artur Pontek – Ricky
 odpowiednik Ricky'ego z Idealnej rafy
 Klementyna Umer – Anabel
 Shelly
 mama Roberta
 odpowiedniczka Anabel z Idealnej rafy
 Mariusz Czajka – Figo
 tata Figo
 odpowiednik Figo z Idealnej rafy
 Andrzej Chudy – Pan Lucjusz
 Leopold
W pozostałych rolach:
 Wojciech Chorąży – Szefu
 Ringo
 pani Lucynka (mama Szefa)
 Eddy
 Cezary Kwieciński – Filip
 Tomasz
 Miłogost Reczek – Ray
 Cezary
 Elżbieta Gaertner- Rita
 Wojciech Paszkowski
 Małgorzata Szymańska – Zalotka
 Małgosia
 odpowiedniczka Zalotki z Idealnej rafy
 Waldemar Barwiński – Zgrywus
 Arek
 tata Roberta
 gwary
 Krzysztof Szczerbiński- Bąbel
 odpowiednik Bąbla z Idealnej rafy
 gwary
 Bartosz Martyna- Marco
 Brzydal
 Jakub Szydłowski – Albert
 Tomasz Steciuk – Alfa
 John
 Jacks
 Mieczysław Morański- Leonard
 jeden z krabów ścinających wodorosty
 jeden z krabów pilnujących wejścia do laguny
 Grzegorz Kwiecień- Paul
 płaszczka-strażnik
 Wielki Krab
 Wąż morski
 gwary
 Klaudiusz Kaufmann- George
 gwary
 Grzegorz Drojewski – Robert
 gwary
 Jacek Król – Edgar – wódz homarów
 krab pilnujący skorpeny
 Krzysztof Szczepaniak – Billy
 Anna Sztejner- Koralia
 gwary
 Elżbieta Kopocińska- Synowie Koralii
 Barbara Kałużna- Córka Koralii
 Julia Kołakowska-Bytner- Lola
 gwary
 Bożena Furczyk- Eliot
i inni

Lektor:
 Marek Ciunel (tytuł serialu i tyłówka),
 Wojciech Machnicki  (tytuł odcinka)

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014